Igny ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Igny (Essonne) im Département Essonne
 Igny (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
 Igny-Comblizy im Département Marne

Siehe auch:
 Kloster Igny